Эхинг:

 Эхинг (Ландсхут) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Эхинг (Фрайзинг) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 
 Эхинг-ам-Аммерзе